Inari – bóstwo shintō
 Inari – miejscowość w Finlandii
 Inari – gmina w Finlandii
 Inari – jezioro w Finlandii
 język inari – jeden z języków lapońskich
 Inari – rodzaj sushi
 Inari – fikcyjna postać z mangi i anime Naruto